Velika nagrada Mehike 1967 je bila enajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 22. oktobra 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 65
| 1:59:28,70
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 65
| + 1:25,36
| 5
| 6
|-
! 3
| 2
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 64
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 3
|  John Surtees
| Honda
| 64
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 8
|  Mike Spence
| BRM
| 63
| +2 kroga
| 11
| 2
|-
! 6
| 21
|  Pedro Rodriguez
| Cooper-Maserati
| 63
| +2 kroga
| 13
| 1
|-
! 7
| 22
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 63
| +2 kroga
| 14
|
|-
! 8
| 12
|  Jonathan Williams
| Ferrari
| 63
| +2 kroga
| 16
|
|-
! 9
| 9
|  Chris Amon
| Ferrari
| 62
| Brez goriva
| 2
|
|-
! 10
| 16
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 61
| +4 krogi
| 17
|
|-
! 11
| 19
|  Guy Ligier
| Brabham-Repco
| 41
| +4 krogi
| 19
|
|-
! 12
| 15
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 59
| Pregrevanje
| 10
|
|-
! Ods
| 14
|  Bruce McLaren
| McLaren-BRM
| 45
| Pritisk olja
| 8
|
|-
! Ods
| 17
|  Chris Irwin
| BRM
| 33
| Puščanje olja
| 15
|
|-
! Ods
| 7
|  Jackie Stewart
| BRM
| 24
| Motor
| 12
|
|-
! Ods
| 6
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 18
| Pog. gred
| 4
|
|-
! Ods
| 18
|  Moises Solana
| Lotus-BRM
| 12
| Vzmetenje
| 9
|
|-
! Ods
| 11
|  Dan Gurney
| Eagle-Climax
| 4
| Hladilnik
| 3
|
|-
! Ods
| 10
|  Mike Fisher
| Lotus-BRM
| 0
| Gorivo
| 10
|
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jim Clark 1'48.130

Formula 1 sezona 1967
1967